

Codici 
 GSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Long Pasia (Malaysia)

Educazione 
 Gay-Straight Alliance – gruppo di associazioni studentesche nordamericane

Sigle 
 GSA – sigla della Geological Society of America
 GSA acronimo della Agenzia europea GNSS
 GSA – Google Search Appliance – potente strumento di ricerca web
 GSA – Glasgow School of Art
 Ghana Standards Authority